Superligaen 2006/2007 var den 17:e säsongen av Superligaen, anordnad av Dansk Boldspil-Union. Serien spelades mellan 19 juli 2006 och 27 maj 2007, med vinteruppehåll.

Det diskuterades om man skulle förlägga avslutningen till mitten av juni 2007, om Danmarks U21-lag missade att kvala in till U21-Europamästerskapet, vilket man också gjorde, men i stället ändrades speldatum från annandag pingst till pingstdagen.

Danska mästarna kvalificerade sig för kvalspelet till Champions League 2007/2008. Tvåan kvalificerade sig för kvalspelet till Uefacupen 2007/2008. Trean kvalificerade sig för Intertotocupen 2007. Elfte och tolfte placerade laget flyttades ner till 1. division. Vinnaren och tvåan av 1. division flyttades upp till Superligaen.

Schemat finns här.

Deltagande lag

Tabeller

Poängtabell

Resultattabell

Skytteligan

Anmärkningslista

Källor

Referenser

Externa länkar
  SAS Ligaen 2006-07 på Dansk Boldspil-Union
  SAS Ligaen 2006-07 at Haslund.info

2006 i Danmark
2007 i Danmark
Fotbollssäsongen 2006/2007
2006/2007